

Хрусцина — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Хрусцина — село в гміні Скорошице Ниського повіту Опольського воєводства
 Хрусцина — село в гміні Левін-Бжеський Бжезького повіту Опольського воєводства
 Хрусцина — село в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства